Владимир Фейгин:
 Фейгин, Владимир Григорьевич (1901—1937) — советский партийный и государственный деятель.
 Фейгин, Владимир Исаакович (1944—2020) — российский экономист.